Luxbach ist ein Gewässername:

 Luxbach (Pöhlbach), linker Zufluss des Pöhlbachs, tschech. Polava, bei oder in Niederschlag, Gemeinde Bärenstein, Erzgebirgskreis, Sachsen 
 Luxbach (Röslau), rechter Zufluss der Röslau durch Breitenbrunn, Stadt Wunsiedel, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern

Siehe auch:
 Lussbach